Solongo peut désigner :
 les Solongo, un peuple d'Afrique centrale, sous-groupe des Kongos
 le solongo, un dialecte kikongo